Климат Таиланда разделяется на два основных типа: тропический климат на севере и тропический муссонный в южных и юго-восточных районах. В зависимости от района и времени года отмечаются значительные климатические различия.

С конца апреля до середины ноября над территорией Таиланда господствует летний муссон, а зимний с ноября по февраль.

Среднегодовая температура на равнинной части и предгорных районов составляет 22—29°С, при этом самые высокие значения приходятся на май. В северной части Таиланда, которая представлена горной местностью, температура может понижаться до 8—15°С, в то время как остальная территория страны практически избегает резкой сезонной дифференциации по значению температуры. Экстремально высокие температуры 30—40°С характерны для северо-востока страны в жаркий сезон.

На материковой части Таиланда выделяется 3 основных сезона: тёплый сухой (зима), жаркий сухой (весна) и жаркий влажный (лето). На юге, особенно на полуострове Малакка, сезоны разделены менее чётко: жаркий относительно влажный (зима) и жаркий влажный (лето). На Менамской низменности выпадает более 1000 мм осадков, на северо-восточном плато Корат до 900 мм, а в горных районах около 3000—5000 мм, выпадающих в виде сильных тропических ливней.

Несмотря на то, что единого сезона дождей для всего Таиланда нет, влажный период равен 6—8 месяцам.

Климат Таиланда